Социалната дейност в едно общество се състои в предоставянето на социални услуги, социална закрила, социално подпомагане и социално включване на неговите членове.

Социалните дейности могат да се извършват от държавата, неправителствените организации (НПО), благотворителни, международни и религиозни организации, меценати и алтруисти.

Най-старата благотворителна организация в България е Българският червен кръст.

Източници